Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд; от ), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах, выполняющий на них работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам, ).

Речной и морской транспорт 
На туристических круизных лайнерах речного и морского гражданского флота в обязанности стюарда (стюардессы) входят:
 1. Обслуживание пассажиров:
 1.1. Разъяснение правил поведения и безопасности в речном или морском круизе;
 1.2. Ознакомление пассажиров с элементами судового распорядка;
 1.3. Разъяснение устройства судна, что, где находится, то есть требуется показать расположение баров, ресторанов, магазинов, мест активного отдыха (кортов, бассейнов).
 1.4. Сопровождение пассажиров своего сектора во время судовых тревог в случае пожара или затопления судна на шлюпочную палубу.
 2. Поддержание чистоты в пассажирских каютах.
 3. Участие в определённых организационных и развлекательных мероприятиях, постоянно проводимых на судне для развлечения пассажиров.
 4. Другая разноплановая технически несложная работа на судне в рабочее время стюарда.

Воздушный транспорт 

В гражданской авиации (ГА) бортпроводники являются членами кабинного экипажа.

Германия 
В 1928 году в Веймарской Республике (Германии) в экипажи пассажирских самолётов стали включать третьего члена — стюарда.

Союз ССР и Россия 
В Союзе ССР (РСФСР) и в Российской Федерации — России в системе Аэрофлота были и есть должности:
 бортпроводник-инструктор;
 старший бортпроводник;
 бортпроводник.

США 
Несмотря на то, что первыми бортпроводниками были мужчины и многие первые авиалинии запрещали нанимать женщин, эта работа скоро стала почти исключительно женской профессией. Маркетологи с удовольствием использовали присутствие женщин на борту для рекламы. В 1930 году в Соединённых Штатах возникла идея привлечь к работе стюардами молодых привлекательных девушек. Это должно было послужить рекламе пассажирских авиаперевозок, к тому же девушки меньше весили, а на тот момент любой лишний килограмм имел значение для сохранения устойчивости самолёта. Первой авиастюардессой в истории обычно называют Эллен Черч из Сан-Франциско, вышедшую на работу 15 мая 1930 года. Её наняла компания United Airlines (существует поныне). В первом рейсе стюардесса обслуживала 11 пассажиров. Два месяца спустя United Airlines приняла решение, что стюардессы должны обслуживать все их самолеты. 

Со временем, когда авиапутешествия сделались более комфортными, авиалиниям потребовалось привлечь новых клиентов. Стюардессы в 1940-х и 1950-х годах позволяли авиалиниям показать, что самолёт может быть таким же комфортным, как и гостиная. И таким же безопасным и для женщин, и для детей, и для мужчин. В то время маркетологи пытались представить стюардессу в образе матери или жены.

В военной авиации 
В бывшем Союзе ССР и ныне в Российской Федерации — России на всех типах воздушных судов, в том числе на транспортных, пассажирских, штабных и литерных должности стюарда не предусмотрено как таковой; за пассажирами и порядком в салоне (грузовой кабине) контроль осуществляется одним из членов экипажа: борттехником АДО, бортмехаником, оператором. Все пассажиры находятся полностью на самообслуживании, в том числе самостоятельно и заблаговременно беспокоятся о своём питании на протяжении полёта. Все без исключения пассажиры воздушного судна подчиняются командиру корабля (экипажа) и обязаны беспрекословно выполнять все законные требования членов экипажа воздушного судна. Независимо от званий и должностей никто из пассажиров не имеет права давать указания или вмешиваться в работу экипажа.

См. также 
 «Стюардесса по имени Жанна»
 Проводник

Примечания

Литература

Ссылки 

 Стюардесса, спасшая пассажиров А-310, стала лауреатом премии «Подвиг»
 День бортпроводника // Статья и репортаж.
Видео
 

Сфера сервиса
Транспорт
Авиационные профессии